Combi Coupé – typ nadwozia stworzony przez Saaba
 Gianpiero Combi – włoski piłkarz, mistrz świata z roku 1934, olimpijczy

Zobacz też  
 Kombi